Чемпіонат Сербії з футболу 2022—2023 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році.

Учасники та стадіони

Перший етап

Таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги 
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2023
Сербія
Сербія
2022 у сербському спорті
2023 у сербському спорті